5/8 puede referirse a:

 5 de agosto según la fecha día/mes/año.
 8 de mayo según la fecha mes/día/año.
 A la fracción matemática o 0.625 en decimales.